Tiffany kan syfta på:

 Tiffany (kvinnonamn) – ett kvinnonamn
 Tiffany (musikgrupp) – ett svenskt dansband
 Tiffany (tidskrift) – en svensk ungdomstidskrift som utgavs 1972-1976
 Frukost på Tiffany’s (bok) –en kortroman av Truman Capote
 Frukost på Tiffany’s (film) – en amerikansk film från 1961
 Breakfast at Tiffany's (låt) – (som refererar till filmen) med gruppen Deep Blue Something.
 Tiffany Persson – en fiktiv kulturpersonlighet från TV-programmet HippHipp
 Tiffany & Co. – ett juvelerarföretag
 Tiffanyteknik – glaskonst

Personer
 Tiffany Darwish (1971–), en amerikansk sångerska
 Tiffany Hwang (1989–), en amerikansk-sydkoreansk sångerska
 Tiffeny Milbrett (1972–), en amerikansk fotbollsspelare